La route départementale 675, ou RD 675, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 175 dans le Calvados, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 675 en Loir-et-Cher, dans la Vienne, la Haute-Vienne et la Dordogne, déclassée en 1972 (cf. Route départementale 675 (Haute-Vienne))

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Calvados
 Routes de la Dordogne
 Routes de Loir-et-Cher
 Routes de la Vienne
 Routes de la Haute-Vienne

675